Pluskowęsy (gromada w powiecie golubsko-dobrzyńskim) (wąbrzeski/golubsko-dobrzyński)
 Pluskowęsy (gromada w powiecie toruńskim)